Districtele, diviziuni administrative de nivelul doi ale Madagascarului sub regiuni. Există 114 districte în Madagascar. Districtele sunt la rândul lor împărțite în comune; în timp ce unele dintre cartierele din zonele urbane (cum ar fi cartierele orașului Antananarivo, Antsirabe I, Antsiranana I, Fianarantsoa I, Toamasina I și  Toliara I) și insulele offshore (cum ar fi districtele Nosy Be și Nosy Boraha) constau fiecare dintr-o singură comună, majoritatea districtelor fiind împărțite în mod obișnuit în 5-20 de comune.

Lista districtelor 

 Notă: districtele Isandra, Lalangina și Vohibato au format anterior districtul Fianarantsoa II (în regiunea Haute Matsiatra), care a fost acum împărțit în aceste trei districte noi. Un alt district nou a fost format prin despărțirea noului district Mandoto de districtul Betafo (în regiunea Vakinankaratra).

Vezi și
 Subdiviziunile Madagascarului
 Provinciile din Madagascar
 Regiuni din Madagascar
 Lista orașelor din Madagascar

Referințe